De AFC Champions League 2018 was de zevenendertigste editie van de AFC Champions League, een jaarlijks voetbaltoernooi voor clubs uit Azië. Het toernooi werd georganiseerd door de Asian Football Confederation (AFC).
Het Japanse Kashima Antlers won het toernooi door in de finale het Iraanse Persepolis FC te verslaan. Het was voor de Japanse club hun eerste titel.

Schema

Het schema is als volgt:

Voorronde

Eerste voorronde

De twee winnaars plaatsten zich voor de tweede voorronde. De wedstrijden vonden plaats op 16 januari 2018.

|-
!colspan=3|Regio oost

|}

Tweede voorronde

De vier winnaars plaatsten zich voor de play-off ronde. De wedstrijden vonden plaats op 23 januari 2018.

|-
!colspan=3|Regio oost

|}

Play-offs 

De vier winnaars van beide regio's plaatsten zich voor de groepsfase. De wedstrijden vonden plaats op 30 januari 2018.

|-
|-
!colspan=3|Regio West

|-
!colspan=3|Regio Oost

|}

Groepsfase

De loting voor de groepsfase vond plaats op 6 december 2017. De top 2 van elke groep plaatste zich voor de achtste finales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Eindfase

Laatste 16

|-
!colspan=5|West Regio

|-
!colspan=5|Oost-Regio

|}

Kwartfinale

|-
!colspan=5|West Regio

|-
!colspan=5|Oost Regio

|}

Halve finale

|-
!colspan=5|West Regio

|-
!colspan=5|Oost Regio

|}

Finale

|}

Externe link
 Officiële website van de AFC Champions League

Voetbal in 2018